Mistrzostwa Europy w Curlingu 2009 rozegrano są między 4 a 12 grudnia 2009 w szkockim Aberdeen, na Linx Arena (grupa A) i na lodowisku Curl Aberdeen (grupa B). W rywalizacji brało udział 30 zespołów męskich oraz 21 kobiecych. Rozgrywki rozpoczęły się 5 grudnia.

Tytułów mistrzów Europy broniły Szwajcarki oraz Szkoci.

Rywalizację kobiet wygrały Niemki (Andrea Schöpp), które w finale pokonały 7:5 obrończynie tytułu Szwajcarki (Mirjam Ott). Brązowy medal z poprzedniego roku obroniły Dunki (Angelina Jensen), które przegrały 5:6 półfinał z Niemkami. Do grupy B spadły Włoszki oraz Angielki, ich miejsce zajmą Łotyszki, które po raz pierwszy wystąpią w grupie A, oraz Holenderki, które w poprzednich mistrzostwach zdegradowały do niżej grupy. Do udziału w Mistrzostwach Świata 2010 zakwalifikowało się 7 pierwszych reprezentacji oraz Łotwa, która dwukrotnie pokonała Finlandię w barażu.

Tytuł mistrzów świata po wygranej 6:5 nad Szwajcarami (Ralph Stöckli) wywalczyli Szwedzi (Niklas Edin). Na trzecim miejscu podium uplasowali się Norwegowie (Thomas Ulsrud). Obrońcy tytułu a zarazem gospodarze zajęli 4. miejsce. Z grupy B do wyższej klasy awansowały reprezentacje Holandii i Rosji, zajmą one miejsce Finów i Włochów. W przyszłych Mistrzostwach Świata wystąpi 7 najlepszych reprezentacji, 8. miejsce jako gospodarze imprezy zapewnione mieli Włosi.

Kobieca reprezentacja Polski z bilansem 3-2 zajęła 3. miejsce w swojej podgrupie, 6. w grupie B i ogólnie 16. Drużyna męska podobnie jak Hiszpania i Bułgaria wygrała 4 a przegrała 5 meczów, jednak w team tie shot reprezentacja Polski wygrała i została sklasyfikowana na 5. miejscu w podgrupie, 10. w grupie B i 20 w ogólnym zestawieniu.

Trzy ostatnie drużyny z podgrup w niższej rywalizacji mężczyzn i państwa dołączające lub powracające do rozgrywek w Mistrzostwach Europy 2010 stworzą grupę C.



Eliminacje w Polsce 

W Polsce rozegrano Mistrzostwa Polski, które wyłoniły męską reprezentację. Zespół kobiecy został wybrany przez selekcjonera - Markku Uusipaavalniemiego.

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

* Pod uwagę wzięto także challenge do MŚ

Playoff

Finał 
12 grudnia 2009; 10:00

Półfinał 
11 grudnia 2009; 19:00

1-2 
5 grudnia 2009; 20:00

3-4 
5 grudnia 2009; 20:00

Tie-breaker 
5 grudnia 2009; 15:00

Każdy z każdym 
 Klasyfikacja na zakończenie rundy każdy z każdym

Sesja 1. 
5 grudnia 2009; 12:00

Sesja 2. 
5 grudnia 2009; 20:00

Sesja 3. 
6 grudnia 2009; 14:00

Sesja 4. 
7 grudnia 2009; 9:00

Sesja 5. 
7 grudnia 2009; 19:00

Sesja 6. 
8 grudnia 2009; 12:00

Sesja 7. 
8 grudnia 2009; 20:00

Sesja 8. 
9 grudnia 2009; 14:00

Sesja 9. 
10 grudnia 2009; 8:00

Challenge do Mistrzostw Świata 2010 
11 grudnia 2009; 19:00

12 grudnia 2009; 8:00

Statystyki

Anglia

Dania

Finlandia

Niemcy

Norwegia

Rosja

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

* Pod uwagę wzięto także challenge do MŚ

Playoff

Finał 
12 grudnia 2009; 13:30

Półfinał 
11 grudnia 2009; 14:00

1-2 
10 grudnia 2009; 20:00

3-4 
10 grudnia 2009; 20:00

Tie-breaker 
10 grudnia 2009; 12:00

Każdy z każdym 
 Klasyfikacja na zakończenie rundy każdy z każdym

Sesja 1. 
5 grudnia 2009; 8:00

Sesja 2. 
5 grudnia 2009; 16:00

Sesja 3. 
6 grudnia 2009; 9:00

Sesja 4. 
6  grudnia 2009; 19:00

Sesja 5. 
7 grudnia 2009; 14:00

Sesja 6. 
8 grudnia 2009; 8:00

Sesja 7. 
8 grudnia 2009; 16:00

Sesja 8. 
9 grudnia 2009; 9:00

Sesja 9. 
9 grudnia 2009; 19:00

Challenge do Mistrzostw Świata 2010  
11 grudnia 2009; 19:00

12 grudnia 2009; 8:00

Statystyki

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Norwegia

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy

Grupa B

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2009 w curlingu
2009
2009 w Szkocji
Curling w Szkocji
Sport w Aberdeen